Liquidificación puede referirse a:
 Licuefacción, al proceso de cambio o transformación en el estado de la materia, desde un estado sólido o gaseoso, hacia un estado líquido.
 Aquamación, también llamada cremación en agua, es la técnica por la cual los restos humanos reciben un tratamiento de hidrólisis alcalina para acelerar su total descomposición.

Referencias